Hacks steht für:
 Hacks (Fernsehserie), US-amerikanische Comedyserie

Hacks ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hacks (1928–2003), deutscher Schriftsteller
 Ramona Hacks (* 1994), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Hax